Back Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Back Lake (Illinois)
 Back Lake (Michigan)
 Back Lake (Cook County, Minnesota)
 Back Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Back Lake (New Hampshire)
 Back Lake (North Carolina)
 Back Lake (Texas)
 Back Lake (Washington)
 Back Lake (Wisconsin)